Австрійська футбольна бундесліга 2010—2011 () — 100-ий сезон чемпіонату Австрії з футболу. Сезон розпочався 17 липня 2010 року, останній матч було зіграно 25 травня 2011 року.

Чемпіоном за підсумками сезону став «Штурм», здобувши цей титул 3-й раз.

Стадіони

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати матчів

Перша половина сезону

Друга половина сезону

Бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Сайт Австрійського Футбольного Союзу
 Чемпіонат Австрії на soccerway.com

Австрія
Австрія
2010–2011
2010 в австрійському спорті
2011 в австрійському спорті